Plaats in Indonesië
 Macanan (Kebakkramat), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Macanan (Jogorogo), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Macanan (Loceret), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java